Vielen steht für
 Klein Vielen, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Groß Vielen, Ortsteil der Stadt Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Rainer von Vielen (* 1977), deutscher Musiker